Trematosauridae — вимерла родина водних земноводних ряду Темноспондили (Temnospondyli), що існувала протягом тріасового періоду. Вони були широко поширені по всій Лавразії і Гондвані з скам'янілості були знайдені в Європі, Азії, на Мадагаскарі і в Австралії. У ранньому тріасі Шпіцбергена численні трематозаври виявлені разом з примітивними іхтіозаврами. Це вважається доказом морського способу життя трематозаврів (принаймні, дорослих). Втім, існує думка, що в море потрапляли тільки їхні трупи.

Опис 
Череп трикутних обрисів, з різко подовженою передочницевою частиною, у деяких значно подовжена передня частина черепа перед ніздрями; розвинені жолобки бічної лінії. Позаду орбіт дах черепа значно розширений, задня частина черепа досить висока. Орбіти розташовані приблизно посередині довжини черепа, спрямовані убік. Рибоїдні форми, можливо, активно плаваючі. Довжина черепа до 50-90 см, зазвичай близько 25 см. Кінцівки слабкі, передні набагато менше задніх. Тіло досить високе, не дуже довге (22 хребця). Хвіст дуже потужний, сплощений, міг складатися з 25-30 хребців. У деяких зберігається один зяброва дуга, але зовнішніх зябер у дорослих особин, мабуть, не було. Тіло, ймовірно, голе, без панцирних пластинок.

Класифікація

Підродини та роди 
Angusaurus
Indolyrocephalus
Gonioglyptus
Panchetosaurus
Hyperokynodon
Icanosaurus
Luzocephalus
Trematotegmen
Підродина Lonchorhynchinae
Підродина Trematosaurinae

Примітки

Посилання 
Trematosauridae at Palaeos

Трематозаври
Викопні земноводні
Родини амфібій
Земноводні тріасового періоду